De Nederlandse kampioenschappen sprint 2003 worden op 22 en 23 februari 2003 gehouden in Groningen op schaatsbaan Kardinge.

500 meter, 1e run

1000 meter, 1e run

500 meter, 2e run

1000 meter, 2e run

Eindklassement

2003
Langebaanschaatsen in 2003
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)